INTP é abreviação para uma das dezesseis personalidades descritas na Tipologia de Myers-Briggs desenvolvida por Katharine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers, baseadas nas teorias de Carl Gustav Jung sobre os Tipos Psicológicos. É descrita como rara, sendo constituída por 3% da população mundial. A sigla INTP significa:,

 Introversão
 INtuição
 Pensamento (Thinking)
 Prospecção

Descrição 
INTPs são descritos como lógicos e pensadores (16Personalities), analistas objetivos (MBTI) e costumam usar abordagens menos convencionais, isso porque se afastam de padrões e regras impostas socialmente se acreditarem que não são úteis, optando por ideias que mesclam sua criatividade pessoal com a disposição de experimentar e seu pensamento lógico. São vistos como inteligentes e muitas vezes como gênios, focados nas estruturas que compõe um tópico mais do que no seu estado de totalidade e no que consideram necessário e objetivo dos assuntos analisados.

Características 
Pessoas com personalidade INTP trabalham muito com teoria e usam conhecimento para a resolução de atividades básicas do dia-a-dia. Gostam de pensar e refletir sobre suas ideias e gerar planos a longo prazo, sempre considerando suas ações e as consequências geradas por elas. Possuem a mente aberta, mas são céticos, no sentido de que todo argumento tem que ser provado; estão sempre atrás de evidências para seus argumentos. 

Acreditam que, acima de tudo, vem o conhecimento, a lógica e a razão. Sua tomada de decisões é, em quase todos os casos, voltado à lógica, ao invés da emoção. INTPs podem até parecerem alheios no mundo ao seu redor, já que como profundos observadores analíticos estão sempre aprofundados em suas ideias, mas possuem extremo sentimento de mudança e acreditam que cabe a eles mudar o mundo.

Como introvertidos, é mais fácil socializar em um grupo pequeno de amigos próximos. Mas isso não diz respeito sobre serem tensos ou hostis, já que quando se conectam com alguém são capazes de discutir sobre qualquer coisa; poucas coisas os animam como um profundo debate. As amizades de pessoas com este tipo de personalidade são impulsionadas pela troca de ideias, teorias e conceitos.

Pontos fortes e fracos

Fortes 

Os pontos fortes de um INTP são:

 Analítico
 Original
 Mente aberta
 Curioso
 Objetivo

Fracos 

Seus pontos fracos são:

 Desconectado
 Insensível
 Insatisfeito
 Impaciente
 Perfeccionista

INTPs famosos 

De acordo com o 16 Personalities, "Lógicos que você possa conhecer":
 Albert Einstein;
 Bill Gates;
 Blaise Pascal;
 Elliot Page;
 Isaac Newton;
 Kristen Stewart;
 René Descartes;
 Jungkook (BTS);
 Jeffrey Dahmer.

De acordo com o site IDRlabs, são exemplos de INTP:
 Abraham Lincoln;
 Charles Darwin;
 Immanuel Kant;
 Marie Curie;
 Tomás de Aquino.

Referências 

Psicologia analítica